Ла Круз дел Сигло има више значења:

 Ла Круз дел Сигло (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз дел Сигло (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику